ТМУ — многозначная аббревиатура:
 ТМУ — Таллинское мореходное училище
 ТМУ — танк-мостоукладчик,танковый мостоукладчик
 ТМУ — твердые минеральные удобрения
 ТМУ — тенто-мобильное укрытие
 ТМУ — Тольяттинское музыкальное училище
 ТМУ — Томский медицинский университет
 ТМУ — торфоминеральное удобрение
 ТМУ — торцово-маркировочная установка
 ТМУ — телемеханика усилительных участков
 ТМУ — Тегеранский медицинский университет
 ТМУ — Территория местного управления (в Нигерии)

См. также 
 КТМУ — Кодекс торгового мореходства Украины
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей